Camins de Ferro de Barcelona a Girona, companyia ferroviària històrica que unia Barcelona amb Girona
 Fiber Bragg grating, tipus de reflector de Bragg que permet seleccionar longituds d'ona